Михаи́л Алексе́евич Большако́в (8 ноября 1920, деревня Абрамцево, Балашихинский район, Московская область — 20 января 1997) — механик-водитель танка 28-й отдельной гвардейской танковой бригады 39-й армии 3-го Белорусского фронта, гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы.

Биография 
Родился 8 ноября 1920 года. Русский. Окончил семь классов. В 16 лет пришел на фабрику-химчистку в городе Балашиха. Был учеником слесаря, затем слесарем.

В Красной Армии с 1940 года. На фронтах Великой Отечественной войны с сентября 1941 года.

23 июня 1944 года, в первый день операции «Багратион», при прорыве линии обороны механик-водитель Большаков раздавил гусеницами замаскированный вражеский дзот. В 3,5 километрах восточнее железнодорожной станции Замосточье Витебской области танкисты переправились по захваченному мосту через реку Лучеса. В бою в составе экипажа поразил три пулемётных точки, три блиндажа и 12 гитлеровцев. Когда от попадания вражеского снаряда загорелся танк, Большаков с экипажем и подоспевшими на помощь пехотинцами потушил огонь и продолжал бой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1944 года гвардии старшина М. А. Большаков награждён орденом Славы 3-й степени (№ 39338).

8—9 октября 1944 года в боях за город Таураге (Литва) экипаж танка, в составе которого был Большаков, ворвался во вражескую оборону и уничтожил две пушки, три дзота, четыре пулеметных точки и до тридцать солдат и офицеров противника, чем способствовал успешному выполнению задачи батальона.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1944 года гвардии старшина М. А. Большаков награждён орденом Славы 2-й степени (№ 5287).

С 15 по 18 января 1945 года во время боев на подступах к городу Кёнигсбергу в районе населенных пунктов Айменишкен, Вассакен, Хенскишкен и Шпуллен, экипаж Большакова нанес большой урон противнику. Он первым врывался в расположение противника, гусеницами своего танка уничтожил 4 противотанковых орудия, 3 противотанковых ружья, 6 блиндажей, 7 пулеметных точек, два миномета и до двадцати солдат и офицеров противника.

В последнем бою 18 января у танка Большакова было повреждено орудие, но экипаж продолжил бой, уничтожая врага огнём из пулемета и гусеницами. Прямым попаданием в левый борт танк был подбит, экипаж погиб, а механик-водитель Большаков, контуженный, покинул неподвижную машину и был подобран санитарами.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшина Михаил Алексеевич Большаков награждён орденом Славы 1-й степени (№ 1560).

После войны старшина Большаков остался в армии. В составе 6-го батальона 9-го сводного полка участвовал в параде Победы на Красной площади.

В 1946 году М. А. Большаков демобилизован. Работал слесарем по оборудованию на фабрике химчистки. За особые заслуги в развитии промышленности по обслуживанию населения столицы М. А. Большаков был награждён орденом «Знак Почёта». Участвовал в телепередаче «Солдатские мемуары» Константина Симонова. Проживал в городе Балашиха Московской области.

Умер 20 января 1997 года. Похоронен на кладбище посёлка Медвежьи Озёра Щёлковского района Московской области.

Память 
 Памятная мемориальная доска на аллее Героев в Балашихе

Литература 
 Кавалеры ордена Славы трёх степеней. Биограф. словарь. М.: Воениздат, 2000
 Андреев Г. И., Вакуров И. Д. Солдатская слава. М., 1976. Кн. 4.
 Гришко Г. А. Жаворонкин М. Ю. Орденская книжка. Москва, 2005
 Костенков А. Г. Славен их путь боевой. Калининград, 1987.
 Остроухов П. Г., Романьков А. И., Рощин И. И. Богатыри земли Московской. М., 1977.

Примечания

Ссылки 

Участники Парада Победы
Танкисты Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы
Персоналии:Балашиха